Sanbuk-myeon kan syfta på:

 Sanbuk-myeon, Mungyeong, socken i Norra Gyeongsang, Sydkorea
 Sanbuk-myeon, Yeoju, socken i Gyeonggi, Sydkorea